Il existe deux types de plaque de neige :
 la plaque à vent,  plaque de neige amassée derrière une rupture de pente
 le névé, accumulation de neige.